Denumirea de Marino Pole se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Marino Pole, un sat în comuna Petrici, regiunea Blagoevgrad;
 Marino Pole, un sat în comuna Karlovo, regiunea Plovdiv.